Le nom d'Irene a été utilisé pour six cyclones tropicaux dans l'océan Atlantique, un dans l'ouest de l'océan Pacifique, un dans le sud-ouest de l'océan Indien, et deux dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. 

 Atlantique 
 Ouragan Irene de  2011, ouragan de catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson ouragan qui a traversé les  Caraïbes et les Bahamas, puis, comme ouragan de catégorie 1, a touché terre en Caroline du Nord et de nouveau au New Jersey, sur la côte Est des États-Unis, faisant au moins 55 morts et plus de 10 milliards de dollars de dégâts. Reconnaissant son impact exceptionnel, l’Organisation météorologique mondiale a retiré ce nom des listes futures le .
  Ouragan Irene de  2005, ouragan de catégorie 2; n'a pas d'incidence sur la terre. 
  Ouragan Irene de  1999, ouragan de catégorie 2. Passé sur Cuba et a frappé la Floride, causant 800 millions de dollars (1999 USD) de dégâts. 
  Ouragan Irene de  1981, ouragan de catégorie 3. Il a traversé l'Atlantique dans les deux sens, pour frapper la France comme tempête extratropicale. 
  Ouragan Irene de  1971, qui a frappé le Nicaragua comme un ouragan de catégorie 1. Après cela, Irène a continué dans l'océan Pacifique oriental et est devenu l'ouragan Olivia. 
  Ouragan Irene de  1959, qui a causé des dommages mineurs à la Floride.

 Pacifique ouest 
 Tempête tropicale Irene de 1947, qui a frappé les Philippines. 

 Sud ouest de l'océan Indien
 Cyclone Irene de 1963. 

 Sud de l'Océan Pacifique
 Cyclone Irene de 1977 
 Cyclone Irene de 1969

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme